Brauksiepe ist der Familienname folgender Personen:

Aenne Brauksiepe (1912–1997), deutsche Politikerin (CDU)
Ralf Brauksiepe (* 1967), deutscher Politiker (CDU)